Элеонора Сицилийская (;  — ) — королева-консорт Арагона, дочь короля Сицилии Педро II и Елизаветы Каринтийской.

Элеонора стала третьей женой короля Арагона Педро IV, за которого вышла замуж в Валенсии 27 августа 1349 года. Условием брака было то, что супруги отказываются от всех прав на корону Сицилии.

Брат Элеоноры, Федериго III, женился на Констанции Арагонской. От этого брака у них родилась только дочь Мария, поэтому в 1357 году Федериго передал Педро право на наследование Сицилии, а также герцогства Афин и Неопатрии. Эти территории были включены в число земель Арагонской короны.

Семья 
У Элеоноры и Педро было четверо детей:
 Хуан (1350—1396) — король Арагона и Валенсии, граф Барселоны
 Мартин (1356—1410) — король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики, граф Барселоны и король Сицилии
 Элеонора, вышла замуж за Хуана I Кастильского
 Альфонсо (умер молодым)

Барселонский дом
Королевы Арагона
Супруги правителей XIV века
Графини Барселоны